Свердло́вское — село в Артинском городском округе Свердловской области.

География 
Село Свердловское расположено на реке Карзе, в 28 километрах от районного центра — посёлка городского типа Арти. Является частью Свердловского сельского совета. Главой села является Курочкин Сергей Григорьевич.

История 
Село основано в 1790 году как деревня Могильникова.

В 1962 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Могильниково переименовано в Свердловское.

В селе родился Герой Советского Союза Иван Мякишев.

Население

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: село Свердловское

Населённые пункты Артинского городского округа
Населённые пункты на Карзе
Населённые пункты на Оке (притоке Ика)